Фрэнк Альберт Кларенс Финниган (; 9 июля 1903 — 25 декабря 1991) — канадский хоккеист, двукратный обладатель Кубка Стэнли (1927, 1932). Выступал за команды «Оттава Сенаторз», «Сент-Луис Иглз» и «Торонто Мейпл Лифс». Всего в НХЛ и Кубке Стэнли провел 591 матч, забил 121 гол и сделал 97 передач. Он носил номер 8, и этот номер команда «Оттава Сенаторз» оставила за ним навечно.

Биография 
Фрэнк Финниган родился в 1903 году в городке Шовилль (провинция Квебек) в 75 километрах от Оттавы. С 1921 года Финниган выступал в оттавских городских любительских хоккейных лигах и в 1924 году был приглашён в профессиональный клуб НХЛ «Оттава Сенаторз»; сумма первого контракта составляла 1800 долларов за сезон. В клубе, выигравшем три из четырёх последних Кубков Стэнли, среди будущих членов Зала хоккейной славы, Фрэнк первое время оставался на заднем плане, выходя только на замены в случае травм основных игроков. Именно в этом качестве он играл до сезона 1926-27 годов. Получив, наконец, место в основном составе, Финниган забросил 15 шайб за 36 игр регулярного сезона, добавив ещё три в серии плей-офф, и завоевал с командой свой первый Кубок Стэнли. В следующем сезоне он стал девятым в НХЛ по результативности.

После биржевого краха 1929 года «Оттава Сенаторз», чтобы удержаться на плаву, распродали часть своих звёзд, но Финниган остался в команде, проведя свой лучший в статистическом отношении год: за сезон 1929-30 годов он забросил 21 шайбу и сделал 15 результативных передач. Однако уже в следующем году общий уровень команды оказался настолько низким, что это отрицательно сказалось и на показателях самого Финнигана.

Ввиду ухудшающегося финансового положения «Сенаторы» попросили у руководства НХЛ возможность не участвовать в сезоне 1931-32 годов. Игроки команды разошлись по другим клубам, и Финниган оказался в «Торонто Мейпл Лифс». Финниган играл во второй тройке нападения и регулярно выходил на лёд в меньшинстве, не менее успешно работая в обороне. В итоге он завоевал с торонтской командой свой второй Кубок Стэнли. Следующие два года он провёл в Оттаве, но его клуб по-прежнему не блистал; не помогла и попытка перебазировать команду в Сент-Луис: новоиспечённые «Сент-Луис Иглз», не справившись с финансовыми затруднениями, начали распродавать игроков ещё до конца регулярного сезона 1934-35 годов, и Финниган во второй раз за четыре года попал в Торонто. В этой команде он и закончил через два года профессиональную игровую карьеру, успев ещё дважды побывать с ней в финале Кубка Стэнли.

В дальнейшем, после начала мировой войны, Финниган провёл несколько сезонов в любительских лигах Оттавы и Торонто, выступая в частности, за команды ВВС Канады, после чего вернулся в Шовилль, где до 1980 года управлял гостиницей «Кларендон». В середине века он страдал от алкоголизма, но сумел справиться и вернуться к нормальной жизни. Позже он принял самое деятельное участие в кампании по возвращению своего прежнего клуба, «Оттава Сенаторз», в НХЛ, где тот отсутствовал с 1930-х годов. Когда было принято решение о возвращении в Оттаву команды НХЛ в 1992 году, именно Финнигану было доверено право ввести первую шайбу в первой домашней игре возрождённых «Сенаторз», но этому не суждено было случиться: Фрэнк скончался на Рождество 1991 года.

Стиль игры 
Несмотря на небольшой рост, Финниган обладал очень крепким телосложением; до профессиональной хоккейной карьеры он чинил телефонную связь в Оттаве. Его практически невозможно было сбить с ног. При этом его катание отличала исключительная точность: член Хоккейного зала славы Кинг Клэнси, назвавший Финнигана одним из лучших правых нападающих в истории, утверждал, что Фрэнк мог прокатиться не отклоняясь вдоль натянутой верёвки и обратно. Другой член Хоккейного зала славы, знаменитый тренер Дик Ирвин, говорил, что если бы его команда состояла из Фрэнков Финниганов, он бы не знал поражений.

Статистика выступлений

Память 
«Оттава Сенаторз» навечно закрепили за Фрэнком Финниганом номер 8, под которым он выступал за команду в 20-е годы. Имя Финнигана носят улица перед главным входом в основной ледовый дворец Оттавы — «Канадиен Тайер Центр» — и ресторан, расположенный в этом комплексе. Дочь Фрэнка, Джоан Финниган, писательница и драматург, лауреат премии Канадской кинопремии за лучший сценарий, впоследствии посвятила ему главу в своей книге об «Оттава Сенаторз».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте Зала хоккейной славы 
 Фрэнк Финниган на сайте Greatest Hockey Legends.com 

Персоналии по алфавиту
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Обладатели Кубка Стэнли
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Сент-Луис Иглз»
Хоккеисты НХЛ с неиспользуемыми номерами